Mining steht für:
 Mining, österreichische Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Mining (englische Aussprache ) steht für:
 eine Form der Geldschöpfung in Kryptowährungen, siehe Bitcoin #Mining
 Data-Mining
 Text Mining
 Web Mining

Siehe auch: